Hagley kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hagley, Tasmanien, ort,

Storbritannien 

 Hagley, Worcestershire, ort, England,